Bullet steht für:

 Bullet VD, Gemeinde im Bezirk Grandson des Kantons Waadt in der Schweiz
 Bullet – Auge um Auge, Actionfilm aus dem Jahr 1996 (Originaltitel)
 Bullet (2014), US-amerikanischen Actionfilm
 Bullet (schwedische Band), schwedische Metalband
 Bullet (deutsche Band), deutsche Metalband
 Bullet (Selva Mágica), Achterbahn im Selva Mágica
 Engl. Bezeichnung für den vollflächigen Kreis (•) als Aufzählungszeichen in der Typografie
 Piercingschmuck zum Einsatz in ein Septumpiercing, siehe Septum Retainer
 Schraubmechanik zur Spannung des Halsspannstabs bei Gitarren
 Bullet (EP), Extended Play der Band The Misfits
 Motorradmodell der indischen Marke Royal Enfield
 Bullet (Physik-Engine), eine freie Physik-Engine
 Bullet (Automarke), australische Automarke

Bullet ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Bullet  (1921–2011), Schweizer Geistlicher, Weihbischof in Lausanne, Genf und Freiburg
 Pierre Bullet (1639–1716), französischer Architekt

Bullet ist der Spitzname folgender Personen:
 Parker Hall (1916–2005), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Bullet-Schach, Spielform des Schachspiels
 Rue Pierre Bullet, Straße in Paris
 Bullet Bill
 Bulette